Großer Berg ist der Name folgender Berge und Erhebungen in Deutschland:

 Großer Berg (Altenberge) (), bei Altenberge im Kreis Steinfurt, Niedersachsen
 Großer Berg (Östliche Oberlausitz) (), bei Großhennersdorf im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Großer Berg (Pfälzerwald), bei Waldleiningen im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Großer Berg (Plackwald) (), im Plackwald nahe Freienohl im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Großer Berg (Teutoburger Wald) (), bei Halle (Westf.) im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Großer Berg steht für:
 Großer Berg – Hellberg, Naturschutzgebiet bei Halle im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Am Großen Berg
 Big Mountain